La Coppa di Israele 1980-1981 è la 21ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1980-1981

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1980
Pallacanestro nel 1981
Coppa di Israele di pallacanestro maschile